Air Merah (Kampung Rakyat)
Air Merah (Malin Deman)
Air Merah (Curup Tengah)